Хуан Торрес:
 Торрес, Хуан Мануэль (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Торрес, Хуан Пабло (футболист) (род. 1999) — американский футболист.
 Торрес, Хуан Хосе (1920—1976) — боливийский военный и государственный деятель, президент Республики Боливия (1970—1971).